Eriprando Poggipollini – arbitro di calcio italiano
 Ermanno Poggipollini – calciatore italiano
 Federico Poggipollini – chitarrista e cantautore italiano